Lenughi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Choronk', ort, Armavir, 
 Lenughi (ort i Armenien), Armavir, 

Robotskapade Armenienförgreningar